Orda Cã — nobre mongol, neto de Gêngis Cã 
Horda — estrutura geopolítica e militar histórica que existiu na estepe euroasiática